El nombre Douglas Smith puede hacer referencia a:

 Doug Smith (n. 1969), exjugador de baloncesto de la NBA.
 Douglas Smith (n. 1985), actor canadiense.